Bernard van Merode (1510-1591), heer van Merode te Rummen
 Bernard van Merode (1570-1640), zijn zoon, heer van Grambais en Asten